Everson kan syfta på:

 Everson, Pennsylvania
 Everson, Washington

Se även 
 Everson Island 
 Everson Ridge